Critics’ Choice Award steht für:

 Critics’ Choice Movie Award, einen Filmpreis
 Critics’ Choice Television Award, einen Fernsehpreis
 Books Critics′ Choice Award, einen Preis der US-amerikanischen Buchkritiker